WMC pode referir-se a:
 Windows Media Center
 Winter Music Conference
 Women's Murder Club

Desambiguação